Cadeix (Síria), ciutat de Síria, al riu Orontes, escenari de la batalla de Cadeix 
 Cadeix-Barnea o Cadeix-Barnea, ciutat del sud de Palestina
 Batalla de Cadeix, combat a gran escala lluitat entre egipcis i hitites pel control de la Síria del sud generalment datada el 1274 aC.